Wheatbelt oder Wheat Belt (engl. für „Weizengürtel“) steht für:

 Wheatbelt Region (Western Australia), Landschaft in Australien
 Wheat Belt, anderer Name für Grain Belt, Landschaft in den Vereinigten Staaten